Inferno puede hacer referencia a:

Literatura 
 Inferno (1897), novela autobiográfica del escritor sueco August Strindberg;
 Inferno (2013), novela de ficción del escritor estadounidense Dan Brown, basada en la Divina comedia;

Música 
 Inferno Metal Festival, festival noruego de música;
 Inferno, primera canción de Lordi;
 Inferno (1995), cuarto álbum de la banda alemana de metal gótico Lacrimosa.
 Inferno (2004), decimosexto álbum de la banda británica de heavy metal Motörhead.

Cine y televisión 
 Inferno (1970), cuarto y último serial de la séptima temporada perteneciente a la serie británica Doctor Who;
 Inferno (1980), película italiana, dirigida por Dario Argento;
 Inferno (1999), película estadounidense, protagonizada por Jean Claude Van Damme;
 Hellraiser: Inferno (2001), película estadounidense de horror, dirigida por Scott Derrickson;
 Inferno (2016), película estadounidense basada en la novela homónima de Dan Brown;

Tecnología 
 Inferno sistema operativo distribuido iniciado en Bell Labs.